Астафьево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Астафьево — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Астафьево — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Астафьево — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Астафьево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Астафьево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Астафьево — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Астафьево — посёлок в Антроповском районе Костромской области.
 Астафьево — посёлок в Сусанинском районе Костромской области.
 Астафьево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Астафьево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Астафьево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Астафьево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Астафьево — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Астафьево — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Астафьево — посёлок в Ростовском районе Ярославской области.
 Астафьево — посёлок в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Остафьево